Global Transport Investments (GTI) — международный транспортный холдинг, основанный в г. Одесса (Украина) в 1992 году. В GTI входит группа юридически зарегистрированных компаний, филиалов, представительств и торговых марок.
Компания работает в 14 странах мира, среди которых Россия, Украина, Грузия, Румыния, Болгария, Япония, Индия и др.

Холдинг появилcя на свет в 1992 году в виде компании «Формаг» (сокращенная форма от «ForwardMarineAgency»).

В том же году «Формаг» заключил соглашение с линией «BULCON», контейнерным подразделением национальной судоходной компании Болгарии NAVIBULGAR.
Второе агентское соглашениекомпания «Формаг» заключила с греческой судоходной линией «Blue Container Line».
Третьим принципалом стала китайская судоходная компания COSCO.
Формаг стал также агентом другой китайской-государственной контейнерной линии China Shipping Container Line (CSCL).
 1995 — открыт филиал в Киеве.
 1996 — филиал в Москве.
 1999 — филиал в Санкт-Петербурге.

Далее, в различные годы, компании холдинга становятся агентами глобальных контейнерных линий:
 «Orient Overseas Container Liner» (OOCL),
 «Wan Hai Lines» (WHL),
 «Nippon Yusen Kaisha» (NYK)

В январе 2007 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Глобал Транспорт Инвестментс» (Одесса) купить более 50 % компаний «Формаг», «ФормагЭйдженсиз», «ТрансферраЛоджистикс ЛТД», «Силк Рут Шиппинг» и «Эквинокс» (все — Одесса).

Примечания 

Компании Украины